Smirnov kan som auktorsförkortning betyda:

 Nikolai N. Smirnov
 Pavel Aleksandrovich Smirnov

Robotskapade auktorsförkortningar